Община „Алърдейл“ () е една от шестте административни единици в област (графство) Къмбрия, регион Северозападна Англия.

Населението на общината към 2008 година е 94 500 жители разпределени в множество селища на площ от 1242 квадратни километра. Главен град на общината е Уъркингтън.

География 
Община „Алърдейл“ е разположена в северозападната част на област Къмбрия по бреговата линия на залива „Solway Firth“ разделящ географски Англия от Шотландия.

Градове на територията на общината:

Демография 
Разпределение на населението по религиозна принадлежност към 2001 година:

Източници

Външни препратки 
 Официална страница

Къмбрия
Общини в Англия